Madera (o Madeira) hace referencia a varios artículos:

Material
 Madera, material ortotrópico encontrado como principal contenido del tronco de los árboles.

Toponimia
 Condado de Madera, en el estado de California (Estados Unidos).
 Madera (California), ciudad sede del condado homónimo, California (Estados Unidos).
 Municipio de Madera, estado de Chihuahua (México).
 Madera (Chihuahua), ciudad capital del municipio homónimo, Chihuahua (México).
 Madeira, archipiélago atlántico perteneciente a Portugal, constituido como una región ultraperiférica de la Unión Europea.

Además
 Madera (diario), publicado en México de 1973 a 1982 por la Liga Comunista 23 de Septiembre.
 Instrumento de viento-madera, en música.

Enlaces externos